NGC 4982 — четверная звезда в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4982
Дева (созвездие)
Четверные звёзды